Synek ist der Familienname folgender Personen:

 František Listopad (Geburtsname Jiří Synek; 1921–2017), tschechischer und portugiesischer Schriftsteller, Regisseur und Mitbegründer der Tageszeitung Mladá fronta (Die junge Front)
 Liane Synek (1922–1982), österreichische Opernsängerin
 Ondřej Synek (* 1982), tschechischer Ruderer

Siehe auch:
 Sinek